Bishop est un mot anglais signifiant évêque.

Patronyme 

 Abby Bishop (1988-), joueuse australienne de basket-ball ;
 Alan Bishop (1920-1988), un géotechnicien britannique ;
 Andy Bishop (1965-), coureur cycliste américain ;
 Arthur Gary Bishop (1952-1988), tueur en série américain ;
 Benjamin Bishop (1986-), joueur américain de hockey sur glace ;
 Billy Bishop (1894-1956), aviateur militaire canadien ;
 Cath Bishop (1971-), rameuse britannique ;
 Dan Bishop (1964-), homme politique américain ;
  ;
 Elizabeth Bishop (1911-1979), poétesse et femme de lettres américaine ;
 Ethel Ronzoni Bishop (1890-1975), biochimiste et physiologiste américaine ,
 Henry Rowley Bishop (1786-1855), compositeur britannique ;
  ;
 Isabel Bishop (1902-1988), peintre américaine ;
 Joe Bishop (1907-1976), musicien américain ;
 John Bishop (1966-), acteur britannique ;
  ;
 Kevin Bishop (1980-), acteur britannique ;
 Maurice Rupert Bishop (1944-1983), leader révolutionnaire de la Grenade ;
 Melissa Bishop (née en 1988), athlète canadienne ;
 J. Michael Bishop (1936-), immunologiste américain ;
 Michael Bishop (1942-) chef d'entreprise et homme politique britannique ;
 Michael Bishop (1945-), écrivain de science-fiction américain ;
 Morris Bishop (1893-1973), auteur et humoriste américain ;
 Nathaniel Holmes Bishop (1837-1902) voyageur explorateur américain ;
 Ralph Bishop (1915-1974), joueur américain de basket-ball ;
 Ruth Bishop (née en 1933), virologue australienne ;
 Sherman Chauncey Bishop (1887-1951), herpétologiste et arachnologiste américain ;
 Steele Bishop (1953-), coureur cycliste australien ;
 Teinakore Tom Bishop (1959-), homme politique des îles Cook ;
 Tony Bishop (1989-), joueur de basket-ball américain ;
 Yvonne Bishop (?-2015), statisticienne américaine ;
 Walter Bishop Jr (1927-1998), pianiste de jazz américain ;
 William Bishop (1985-), chanteur, pianiste, artiste et compositeur anglo-suédois.

Toponyme

Université Bishop's, à Sherbrooke ;
 Bishop's Falls, une ville de Terre-Neuve-et-Labrador ;

Bishop, une ville de Californie ;
 Bishop, une ville de Géorgie ;
 Bishop, une ville du Texas ;
 Musée Bishop, un musée d'Hawaï ;

Art et culture 
 Bishop, super-héros de Marvel Comics.
 Stinking bishop, fromage de lait de vache anglais à pâte dure et à croûte lavée.
 Bishop est le nom d'un androïde dans le film Aliens, le retour.
 Bishop est le nom d'un héros du film Avalon, en référence au précédent.
 Bishop est le nom du personnage principal d'Ace Combat: Assault Horizon
 Bishop est le nom du personnage de Roy joué par Victor Argo dans le film The King of New York.
 Bishop est le nom du personnage principal du jeu Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas 2.
 Bishop est le nom d'un personnage fictif de la série TMNT.
 Bishop est le nom d'un personnage fictif de la série Fringe.
 Bishop est le nom d'une pièce de mobilier créée par India Mahdavi.
 Bishop est le nom d'un personnage du jeu vidéo L.A. Noire.
 Bishop est le nom de la meilleure classe soigneuse dans le MMORPG Lineage II
 Bishop est la manière vestimentaire de porter son pantalon bas.
 Bishop est le nom de la chanson phare du premier album du groupe Really Addictive Sound.
 Bishop est le nom du meilleur ami de Travis dans No More Heroes sur Nintendo Wii.
 Bishop est le nom du fou au jeu d’échecs.
 Bishop est le nom du personnage de juice joué par Tupac Shakur
 Ella Bishop est un personnage de la série Heroes.
 TryBishop, artiste et producteur américain de hip-hop
 Eleanor Bishop est un personnage fictif de la série américaine NCIS : Enquêtes spéciales .
 The Wanton Bishops, groupe blues-rock libanais.

Divers 
 Bishop est le nom d'un obusier britannique de la Seconde Guerre mondiale ;
 Anneau de Bishop, phénomène optique observable après une éruption volcanique et semblable à un halo ;
 Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas 2, prénom du chef de l'équipe bravo et votre personnage en mode scenario (jeu vidéo) ;
  est un éditeur de jeux vidéo japonais, spécialisé dans les visual novels eroge.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais